Chaudron steht für:
 Georges Chaudron (1891–1976), französischer Chemiker
 Jacques Chaudron (1889–1969), französischer Eishockeyspieler
 eine Ortschaft in der Gemeinde Montperreux im Département Doubs, Frankreich

Siehe auch:
 Chauderon